Der heilige Helier (oder Helerius; † 555) war ein asketischer Einsiedler im 6. Jahrhundert. Die Tradition überliefert 555 als Jahr seines Martyriums. Er soll ein Schüler des heiligen Markulf gewesen sein und auf der Kanalinsel Jersey umgekommen sein. Namenstag ist der 16. Juli. Jahr für Jahr finden sich am 17. Juli Pilger am Hermitage Felsen ein, um einen Gottesdienst zu Ehren des Heiligen zu feiern. Die Reliquien wurden im Kloster Beaubec in der Normandie aufbewahrt.

Er ist der Schutzpatron der Insel Jersey. Die Hauptstadt dieser Insel, Saint Helier, und mehrere Dörfer, Kirchen und Heilbrunnen in der Normandie und in der Bretagne, wie Z. B. Dörfer Saint-Élier und Saint-Hellier (Normandie), Kirchen Saint-Hélier in Beuzeville, Rennes, Amécourt, Monhoudou, Brunnen Saint-Hélier in
Bréville-sur-Mer, Saint-Hellier und Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine) sind nach ihm benannt.

Ein Stadtteil von London im Stadtbezirk Sutton ist nach Saint Helier benannt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Heiliger (6. Jahrhundert)
Geboren im 5. oder 6. Jahrhundert
Gestorben 555
Mann